Franciaország
Roques, település Gers megyében
Roques, település Haute-Garonne megyében